«Нате!» — стихотворение русского и советского поэта Владимира Маяковского.
 «Нате!» — ленинградская рок-группа.